Стю́арты (первоначально , , с XVI века установилось офранцуженное написание ) — династия королей Шотландии (в 1371—1651, 1660—1707 годах), Англии (в 1603—1649, 1660—1694, 1702—1707 годы), Ирландии (в 1603—1649, 1660—1694, 1702—1714 годах) и Великобритании (в 1707—1714 годах). Девиз Стюартов звучал «Мужество крепнет в ране» (, ).

В Шотландии 

Первым известным представителем рода Стюартов был потомственный сенешаль Алан Фиц-Флаад при дворе владетеля Доля. Он прибыл в Британию вскоре после Нормандского завоевания в XI веке. В связи с чем мнения исследователей относительно его происхождения расходятся — он мог быть как бретонцем, так и нормандцем. Алан был сторонником английского короля из Нормандского дома Генриха I, который пожаловал ему земельные владения в Шропшире. Один из его сыновей, Уолтер Фиц-Алан (умер в 1177) в период феодальной анархии в Англии поддерживал императрицу Матильду и сблизился с шотландским королём Давидом I. Около 1136 года Уолтер перебрался в Шотландию, где получил обширные владения в Ренфрушире, пожизненное пэрство и наследственную должность Верховного стюарда (управителя) шотландского королевского двора. От названия должности и произошло фамильное имя Стюартов.

Шестой лорд-стюарт Уолтер Стюарт (1293—1326) женился на Маджори, дочери короля Роберта I Брюса. Их сын Роберт II унаследовал шотландскую корону после смерти своего бездетного дяди Давида II из династии Брюсов. Его преемниками были Роберт III, Яков I, Яков II, Яков III, Яков IV и Яков V.

В Англии 
Дочь Якова V, Мария Стюарт, претендовала на английский трон, будучи правнучкой Генриха VII. Её сын, Яков VI, с прекращением династии Тюдоров в 1603 стал королём Англии под именем Якова I, объединив таким образом английский и шотландский престолы (хотя официальная уния произошла лишь в 1707 году).

Его преемники, короли Англии и Шотландии — Карл I (казнен 1649), Карл II (призван 1660), Яков II, он же Яков VII как король Шотландии (изгнан 1688), Мария II, царствовавшая совместно с мужем Вильгельмом Оранским, также родственником Стюартов, и сестра Марии Анна, при которой было создано единое королевство Великобритания (1707). После смерти Анны в 1714 году её преемником на британском престоле, согласно закону, устраняющему католиков от престолонаследия, стал протестантский курфюрст Ганновера Георг I, внук дочери Якова I (VI), основавший новую Ганноверскую династию.

Тем временем живший в эмиграции на континенте сын Якова II был признан Францией, Испанией и папой королём под именем Якова III, но его попытки овладеть престолом окончились неудачей (см. также Якобиты). Дом Стюартов прекратился в 1807 г. со смертью внука Якова II, кардинала Генриха Бенедикта.

Литература

Ссылки 

 
 Stewart Scotland on the official website of the British monarchy
 Official website of the Stewarts of Argyll

Примечания 

 
История Англии
Кланы Шотландии